Micromastia är ett släkte av svampar. Micromastia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Micromastia